El término Yui, puede referirse a:

 Yui (persona famosa del Instagram), una eructadora profesional;
 Yui (cantante), una Canta-autora y actriz Japonesa; 
 Yahoo User Interface, una serie de bibliotecas javascript para el desarrollo web; o
 yui, guitarrista de la banda japonesa Little Blue boX.